

Geografia
San Zeno di Montagna – comune italiano in provincia di Verona
San Zeno Naviglio – comune italiano in provincia di Brescia
San Zeno – frazione del comune italiano di Arezzo
San Zeno – frazione del comune italiano di Cassola in provincia di Vicenza
San Zeno – quartiere del comune italiano di Verona
San Zeno – quartiere del comune italiano di Treviso

Sanzeno – comune italiano in provincia di Trento

Persone 
San Zeno vescovo – Vescovo di Verona di origine berbera

Pagine correlate 
 Chiesa di San Zeno
 San Zenone
 Zeno (disambigua)